«Затерянные во времени» — такое название встречается у нескольких произведений искусства:
 «Затерянные во времени» — вторая часть фильма ужасов «Музей восковых фигур».
 Название в российском прокате фантастического фильма «Лангольеры» по книге Стивена Кинга.
 «Затерянные во времени» (, 1933) — произведение Джона Уиндема.
 Эпизод 145a мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".